João Batista — profeta que teria batizado Jesus
 São João Batista (Leonardo da Vinci) — quadro

Brasil
 São João Batista (Vitória das Missões) — distrito
 Sítio Arqueológico de São João Batista — no Rio Grande do Sul

Municípios
 São João Batista (Maranhão)
 São João Batista (Santa Catarina)
 São João Batista do Glória — em Minas Gerais

Freguesias de Cabo Verde 
 São João Batista (Santo Antão) — no concelho de Porto Novo
 São João Batista (Boa Vista)
 São João Batista (Santiago) — no concelho de Praia
 São João Batista (Brava)

Portugal

Freguesias
 São João Batista (Campo Maior)
 São João Batista (Castelo de Vide)
 São João Batista (Entroncamento)
 São João Batista de Airão — de Guimarães
 São João Batista de Lobrigos — de Santa Marta de Penaguião
 São João Batista de Vila Chã — de Ponte da Barca

Ex-freguesias
 São João Batista (Beja)
 São João Batista (Moura)
 São João Batista (Porto de Mós)
 São João Batista (Tomar)

Desambiguações de topônimos